Orleanesia  — род многолетних травянистых растений подтрибы Laeliinae трибы Epidendreae, подсемейства Эпидендровые, семейства Орхидные. Эпифиты.

Аббревиатура родового названия — Orle.

Виды 

Список видов по данным The Plant List:
 Orleanesia amazonica Barb.Rodr.	
 Orleanesia cuneipetala Pabst		
 Orleanesia ecuadorana Dodson		
 Orleanesia maculata Garay		
 Orleanesia mineirosensis Garay		
 Orleanesia peruviana C.Schweinf.		
 Orleanesia pleurostachys (Linden & Rchb.f.) Garay & Dunst.		
 Orleanesia richteri Pabst		
 Orleanesia yauaperyensis Barb.Rodr.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Isobyl la Croix. The New Encyclopedia of Orchids: 1500 Species in Cultivation. Timber Press, 2008 ISBN 0-88192-876-3
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (1999). Genera Orchidacearum 1. Oxford Univ. Press.
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2001). Genera Orchidacearum 2. Oxford Univ. Press.
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2003). Genera Orchidacearum 3. Oxford Univ. Press

Орхидные
Многолетние травы